Mödlhammer ist der Name von:

 Helmut Mödlhammer (* 1951), österreichischer Journalist und Kommunalpolitiker
 Johann Ferdinand Mödlhammer, österreichischer Architekt
 Johann Werner Mödlhammer (1932–2017), österreichischer Theologe